Hans Jacoby ist der Name folgender Personen

* Hans Jacoby (Filmarchitekt) (1898–1967), deutscher Filmarchitekt und Filmstudiomanager
 Hans Jacoby (Buchhändler) (1904–2004), deutsch-niederländischer Buchhändler
 Hans Jacoby (Drehbuchautor) (1904–1963), deutscher Drehbuchautor

Siehe auch:
 Hans Jacobi